Адриан Колларт (, 1560 — 29 июня 1618) — нидерландский рисовальщик и гравёр, маньерист из Антверпена. Ученик своего отца Ганса Колларта Первого, брат художника — Ганс (или Ян) Колларт (1566—1628) — также рисовальщик и гравёр. С 1580 года Адриан Колларт состоял членом Гильдии Св. Луки. Был женат на Юсте Галле, дочери своего работодателя, антверпенского гравёра и издателя Филиппа Галле.

Братья работали большей частью совместно в области орнаментальной гравюры с ренессансными гротесками и другими итальянскими мотивами. Поэтому их причисляют и к антверпенским маньеристам, и к романистам. Известно более пятисот офортов и резцовых гравюр работы Адриана Колларта. Все они отличаются тщательной техникой, чёткостью штриха. Поэтому они имели популярность и были востребованы долгое время после смерти мастера. Их печатали в мастерской внука Филиппа Галле в Антверпене и в типографии Класа Янса Фисшера (Пискатора) в Амстердаме. Сын Адриана — Ян Батист Колларт (1591) —1628) рисовал и гравировал орнаменты и проекты ювелирных изделий, был печатником и издателем гравюр.

Примечания 

Гравёры Нидерландов
Художники-орнаменталисты
Члены Гильдии Святого Луки (Антверпен)